Ruské příjmení Meňšikov nosí více osob:

 Alexandr Vladimirovič Meňšikov (1918–1945), hrdina Sovětského svazu
 Anatolij Andrejevič Meňšikov (1911–1945), hrdina Sovětského svazu
 Leonid Jemeljanovič Meňšikov (1916–2004), hrdina Sovětského svazu
 Nikolaj Ivanovič Meňšikov (1923–1988), nositel Řádu Slávy
 Oleg Jevgeňjevič Meňšikov (* 1960), ruský divadelní a filmový herec
 Pjotr Michajlovič Meňšikov (1918–1970), hrdina Sovětského svazu

Související články 
 Menšikov

Ruská příjmení